Филоненко — фамилия:

 Филоненко, Александр Геннадьевич (род. 1960) — советский и российский барабанщик.
 Филоненко, Александр Никифорович (1930—2014) — Герой Социалистического Труда (23.07.1951).
 Филоненко, Анна Фёдоровна (1918—1998) — советская разведчица, супруга М. И. Филоненко.
 Филоненко, Борис Николаевич (1924—1949) — артиллерист Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Филоненко, Василий Владимирович (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Филоненко, Виктор Иосифович (1884—1977) — русский и советский учёный.
 Филоненко, Виктор Лазаревич (1933—2003) — советский партийный деятель.
 Филоненко, Евгения (род. 1982) — украинская, грузинская фигуристка-парница; впоследствии тренер по фигурному катанию.
 Филоненко, Иван Николаевич — артист Свердловского театра музыкальной комедии, заслуженный артист России (2004).
 Филоненко, Максимилиан Максимилианович (1885—1960) — русский политический деятель, адвокат.
 
 Филоненко, Наталья Анатольевна (в девичестве Скакун; род. 1981) — украинская тяжелоатлетка, олимпийская чемпионка 2004 года, рекордсменка мира.
 Филоненко, Пётр Алексеевич (1930—2020) — советский украинский актер.
 Филоненко, Пётр Евдокимович (1912—1971) — Герой Советского Союза.
 Филоненко, Полина Юрьевна (род. 1986) — российская актриса.
 Филоненко, Татьяна Ивановна (род. 1956) — актриса Омского академического театра драмы, Заслуженная артистка Российской Федерации.
 Филоненко, Фёдор Дмитриевич (1869—после 1933) — протоиерей.

Составные фамилии 
 Филоненко-Бородич, Михаил Митрофанович (1885—1962) — советский учёный-механик, генерал-майор инженерно-технической службы, заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

См. также 
 Филонов